Dit is de wereldranglijst voor mannen van mei 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 mei 2016.

Mannen 05